Nhial ist der Familienname folgender Personen:

 Nhial Deng Nhial (* 1952), südsudanesischer Politiker und Außenminister
 Paulino Matip Nhial († 2012), südsudanesischer Militär und Politiker